Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Corina Morariu 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Nicole Arendt /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Anna Kurnikova /  Barbara Schett (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
 Mary Pierce /  Sandrine Testud (terzo turno)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (finale)
 Els Callens /  Anne-Gaëlle Sidot (secondo turno)

 Alexandra Fusai /  Rita Grande (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)
 Nicole Pratt /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Tina Križan /  Irina Seljutina (secondo turno)
 Kimberly Po-Messerli /  Magüi Serna (terzo turno)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (terzo turno)
 Karina Habšudová /  Sonya Jeyaseelan (primo turno)
 Kim Clijsters /  Laurence Courtois (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Australian Open 2001